Adrian Daub – studioso e docente tedesco
 Ewald Daub – direttore della fotografia tedesco
 Gerti Daub – ex modella tedesca, Miss Germania 1957
 Karl Daub – teologo e filosofo tedesco
 Hal Daub – politico statunitense